Il figlio del Corsaro Rosso – romanzo di Emilio Salgari del ciclo de I corsari delle Antille
 Il figlio del Corsaro Rosso – film del 1921 di Vitale De Stefano, tratto dal romanzo
 Il figlio del corsaro rosso – film del 1943 per la regia di Marco Elter, tratto dal romanzo
 Il figlio del corsaro rosso – film del 1959 per la regia di Primo Zeglio, tratto dal romanzo